Решуцьк — село в Рівненському районі Рівненської області
 Решуцьк — залізнична станція Рівненської дирекції Львівської залізниці

Багатозначні терміни